Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Iva Majoli era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Steffi Graf.

Martina Hingis ha battuto in finale Steffi Graf che si è ritirata.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Steffi Graf (finale)
  Martina Hingis (campionessa)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Anke Huber (semifinali)

 Iva Majoli (quarti di finale) 
 Lindsay Davenport (quarti di finale) 
 Irina Spîrlea (secondo turno) 
 Brenda Schultz (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1997